Даниэлла:

 Даниэлла Кертес — израильская актриса венгерского происхождения.
 Даниэлла Пинеда — американо-мексиканская актриса, писатель и комик из Окленд, Калифорния.

См. также 
 Даниелла